Encelado – uno dei Giganti della mitologia greca
 Encelado – luna di Saturno